Distaso – cognome italiano

Persone 

 Antonio Distaso –   politico e accademico italiano, presidente della Regione Puglia dal 1995 al 2000
 Salvatore Distaso –   politico e avvocato italiano